Cintray (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Cintray (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym